Кли́мент (, род. відм. Clementis) — українська форма римського чоловічого особового імені. З латини — «милостивий», «лагідний». Українське написання походить від  (род. відм. Κλήμεντος), яке грецькою вимовлялося Кліміс (Кліментос). Скорочена народна форма імені — Клим. У західній традиції — Кле́мент.

Персоналії 

 Архієпископ Климент (Кущ)

Папи Римський 
 Климент I (88—99)
 Климент II (1046—1047)
 Климент III (1187—1191)
 Климент IV (1265—1268)
 Климент V (1305—1314)
 Климент VI (1342—1352)
 Климент VII (1523—1534)
 Климент VIII (1592—1605)
 Климент IX (1667—1669)
 Климент X (1670—1676)
 Климент XI (1700—1721)
 Климент XII (1730—1740)
 Климент XIII (1758—1769)
 Климент XIV (1769—1774)

Топоніми

Климент — село в Пловдивській області.
 Климент — село в Шуменській області.

Чоловічі імена